Холопеничи () — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Холопеничи — городской посёлок в Крупском районе Минской области.
 Холопеничи — деревня в Глусском районе Могилёвской области.